Кубок маршала Тито 1958/1959 () — 12-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 

1958/1959
Спорт в Югославии в 1958 году
Спорт в Югославии в 1959 году
Югославия
Футбол в Европе в 1958 году
Футбол в Европе в 1959 году